El Masters de Xangai 2009, també conegut com a Shanghai ATP Masters 1000 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany als ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La primera edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 18 d'octubre del 2009 al Qizhong Forest Sports City Arena de Xangai, Xina.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí 

2009
ATP World Tour 2009